Sir John Barrow (1764-1848) – funzionario, scrittore ed esploratore inglese, Second Secretary all'Ammiragliato
 John Barrow – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John David Barrow (1952-2020) –  cosmologo, matematico e astrofisico inglese
 John Barrow (1955) – politico statunitense